De 10 meter luchtgeweer voor mannen op de Olympische Zomerspelen 2016 vond plaats op maandag 8 augustus 2016. Regerend olympisch kampioen was Alin Moldoveanu uit Roemenië, die zijn titel in Rio de Janeiro verdedigde. De wedstrijd bestond uit twee rondes, een kwalificatie- en een finaleronde. Bij de kwalificaties schoot elke deelnemer zestig kogels met een luchtgeweer op tien meter afstand van het doelwit. Per schot liep de score op tot maximaal 10. De beste acht schutters plaatsten zich voor de finale, waarin de medailles werden verdeeld; in de finale werd twintig maal geschoten, met per schot een maximumscore van 10,9.

Uitslagen

Kwalificatieronde

Finale 

Mannen 10 luchtgeweer